El término de Higuera o el término Higueras puede referirse a:

 Higuera (plural higueras), árbol frutal;

Divisiones administrativas

En España 
  Higuera Canaria (La), localidad del municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria.
 Higuera de Albalat, localidad y municipio de la provincia de Cáceres.
 Higuera de Calatrava, localidad y municipio de la provincia de Jaén.
 Higuera de la Serena, localidad y municipio de la provincia de Badajoz.
 Higuera de la Sierra, localidad y municipio en la provincia de Huelva.
 Higuera de las Dueñas, localidad y municipio de España, en la provincia de Ávila.
 Higuera de Llerena, localidad y municipio de la provincia de Badajoz.
 Higuera de Vargas, localidad y municipio de la provincia de Badajoz.
 Higuera del Llano, localidad del municipio de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera.
 Higuera (La), localidad del municipio de Arcos de las Salinas, en la provincia de Teruel.
 Higuera (La), localidad del municipio de Corral-Rubio, en la provincia de Albacete.
 Higuera (La), localidad del municipio de Espirdo, en la provincia de Segovia.
 Higuera (La), localidad del municipio de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife.
 Higuera (La), localidad del municipio de Mombeltrán, en la provincia de Ávila.
 Higuera (La), localidad del municipio de Vega de San Mateo, en la isla de Gran Canaria.
 Higuera la Real, localidad y municipio de la provincia de Badajoz.
 Higueral, localidad del municipio de Quesada, en la provincia de Granada.
 Higueral, localidad del municipio de Tíjola, en la provincia de Almería.
 Higueral (El), localidad del municipio de Cartagena, en la Comunidad Autónoma de Murcia.
 Higueral (El), localidad del municipio de Iznájar, en la provincia de Córdoba.
 Los Higuerales, localidad del municipio de Arboleas, en la provincia de Almería. 
 Higueras, localidad y municipio de la provincia de Castellón.
 Las Higueras, localidad del municipio de Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba.

En México 
 Higueras, municipio ubicado en Nuevo León.

Apellido 
 Higuera, apellido
Personajes con el apellido Higuera
 Francisco Higuera (*1965), futbolista español
 Jerónimo Román de la Higuera (†1611), clérigo jesuita y pseudo-historiador español.
 Teodoro Higuera (*1958), beisbolista mexicano.
 ...

 Higueras, apellido
Personajes con el apellido Higueras
 Ana Higueras (*1944), cantante lírica española.
 Cristina Higueras (*1961), actriz española.
 Fernando Higueras (*1930), arquitecto español.
 Jacinto Higueras (*1877-†1954), escultor español.
 José Higueras (*1953), extenista y entrenador español.
 Tamara Higueras (*1979), política española.
 ...

Miscelánea 
 Río Higuera, cauce fluvial.